golf – dyscyplina sportu
 golf – rodzaj kołnierza
 golf – odmiana bilarda
 golf – pasjans
 Golf – polskie czasopismo o golfie
 Volkswagen Golf – samochód osobowy
Miejscowości w USA:
 Golf – wieś w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Golf – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook